Mykkyläsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mykkyläsaari (ö i Nyslott, lat 61,75, long 29,04), Södra Savolax, 
 Mykkyläsaari (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 
 Mykkyläsaari (ö i Pieksämäki), Södra Savolax, 
 Mykkyläsaari (ö i Nyslott, lat 61,95, long 28,99), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar